Der Distalnet Tennis Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Juli 2013 in Todi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. Juni und 1. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alberto Brizzi
 Mate Delić
 Adelchi Virgili
 Richard Becker

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Todi